Usmaň může být:

 Usmaň (řeka) – řeka v Ruské federaci, přítok Voroněže
 Usmaň (město) – město v Lipecké oblasti Ruské federace